Казачий круг:

 Казачий круг — народное собрание у казаков.
 Казачий круг — ансамбль казачьей музыки.